Le nom Valentin Ivanov est porté par les personnes suivantes :

 Valentin D. Ivanov (né en 1967), astronome bulgare ;
 Valentin Kozmitch Ivanov (1934-2011), footballeur russe ;
 Valentin Valentinovich Ivanov (né en 1961), arbitre de football russe.